«Swollen Members» — хіп-хоп гурт з Ванкувера, Канада, створений у 1992 році. Складається з Madchild, Prevail, та бітмейкера Rob The Viking, який приєднався до гурту у 2002 році. Також часті записи з вокалістом Moka Only (який також був учасником гурту в середині 1990-х, коли гурт саме сформовано, повернувся знову з 2002 по 2005 рік). «Swollen Members» випустила 9 студійних альбомів, один збірник найкращих хітів, та 2 збірника невиданих треків.

Відомості 
 Звідки: Ванкувер, Британська Колумбія, Канада;
 Жанр: Альтернативний хіп-хоп;
 Роки: 1992-дотепер;
 Лейбл: «Battle Axe Records», Suburban Noize;
 Вебсайт: swollenmembers.com

Учасники гурту 

Діючі
 Madchild — (1996-дотепер)
 Prevail — (1992-дотепер)
 Rob the Viking — (2002-дотепер)

Колишні
 Moka Only — (1992—1996, 2002—2005)
 Easy Roc — (1996—1998)
 Zodak — (1996—1999)

Дискографія

Збірники 
 2010: Greatest Hits: Ten Years of Turmoil
 2011: Monsters II
 2011: 1997

Інші релізи учасників 
 1995: Claustrophobic (Madchild EP)
2003: Beats To Pillage & Conquer By (Rob The Viking LP)
2009: Baseball Bat and Nails (Prevail EP)
 2009: The Mad Child EP (Madchild EP)
 2011: King Of Pain (Madchild EP)
 2011: Banned From America (Madchild EP)
 2011: M.A.D.E (Madchild mixtape)
 2012: Spasefase EP (Prevail EP)
 2012: Little Monster (Madchild EP)
 2012: Dope Sick (Madchild LP)
 2013: Lawn Mower Man (Madchild LP)
 2014: Switched On (Madchild EP)
2015: The Concept (Alpha Omega EP)
 2015: Silver Tongue Devil (Madchild LP)
2016: The Strain (Alpha Omega EP)
 2016: Underground Monsters (Madchild mixtape)
2016: The Outbreak (Alpha Omega EP)
 2017: Darkest Hour (Madchild LP)
2017: Madchild Mondays (Madchild mixtape)
 2019: Demons (Madchild LP)

Відеокліпи 

Канадські музичні гурти
Хіп-хоп гурти